valjak, geometrijsko tijelo
 cilindar (stroj), u strojarstvu, je dio parnoga stroja u kojem nastaje ekspanzija vodene pare što pokreće stap; kod motora s unutarnjim izgaranjem, dio u kojem se pali i ekspandira smjesa goriva i zrak što pokreće klip stroja. Cilindri su od sivoga ili čeličnoga lijeva, često imaju prostore za hlađenje tekućinom ili rebra za hlađenje zrakom, a redovito i razvode za ulaz i izlaz radnoga medija.
 cilindar (moda) je visok šešir ravnih ili sa strane savijenih krila s tuljkom u obliku dužeg valjka (cilindra), koji je podjednake širine ili je na vrhu proširen. Radi se uglavnom od svile, pusta i pliša, crne ili sive boje; tuljak je često razapet s pomoću uređaja na pero, tako da se može sklopiti (takozvani chapeau claque). Razvio se potkraj 18. stoljeća od okrugla šešira koji se nosio u doba Francuske revolucije. Na prijelazu 19. stoljeća proširio se u Europu i Ameriku kao sastavni dio muške građanske odjeće. Kao karakterističan modni detalj građanskoga sloja cilindar je postao simbolom za zapadnjake (karikature ujak Sam i John Bull).

Izvori